Александр Тарасевич:
 Тарасевич, Александр Киприанович (1815—1882) — российский генерал-майор, участник Кавказских походов.
 Тарасевич, Александр Николаевич (род. 1956) — советский спортсмен, мастер спорта СССР по атлетизму, силовому троеборью.